Sankt Emmeram, St. Emmeram oder auch Sankt Emmeran, St. Emmeran steht für:

 Hl. Emmeram von Regensburg († um 652), Bischof und Märtyrer

historisch:
 Kloster Sankt Emmeram, ehemalige Reichs- bzw. Fürstabtei der Benediktiner in Regensburg

geographisch:
 St. Emmeram (Oberföhring), Stadtviertel des Münchener Stadtteils Oberföhring

Gebäude:
 St. Emmeram (Spalt), Kloster 
 Schloss St. Emmeram, ein Schloss der Familie Thurn und Taxis in Regensburg

Siehe auch:
 Emmeramskirche